Славянский сельский округ

Калининградская область 

 Славянский сельский округ Полесского района (до 2008 года)

Омская область 

 Славянский сельский округ Шербакульского района